Auschwitz  – termine con cui si fa comunemente riferimento al campo di concentramento di Auschwitz
 Auschwitz – nome tedesco della città polacca di Oświęcim
 Auschwitz – titolo di una canzone composta da Francesco Guccini e portata al successo dall'Equipe 84
 Auschwitz – film del 2011 diretto da Uwe Boll